Il singolare del torneo di tennis Dewar Cup 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-3, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dewar Cup 1973